Сумская () — украинская фамилия, женская форма от фамилии , образована от названия города Сумы.
 Сумская, Анна Ивановна (1933—2022) — украинская актриса, заслуженная артистка УССР.
 Сумская, Лидия Петровна (1928—2015) — колхозница, комбайнёр совхоза «Жаркольский» Чистопольского района Кокчетавской области, КазССР, Герой Социалистического Труда (1981).
 Сумская, Наталья Вячеславовна (род. 1956) — украинская актриса и телеведущая; старшая дочь Вячеслава Сумского.
 Сумская, Ольга Вячеславовна (род. 1966) — украинская актриса и телеведущая; младшая дочь Вячеслава Сумского.
 Сумская, Тамара Михайловна (род. 1933) — советская волейболистка, игрок сборной СССР. Чемпионка Европы. чемпионка СССР.

См. также 
 Сумская область
 Сумская улица